Сюри́-э-Буа́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Центр. Департамент — Шер. Входит в состав кантона Вайи-сюр-Содр. Округ коммуны — Бурж.

Код INSEE коммуны — 18259.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 160 км к югу от Парижа, в 80 км юго-восточнее Орлеана, в 50 км к северо-востоку от Буржа.

По территории коммуны протекает река .

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 290 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 177 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 118 были экономически активными, 59 — неактивными (показатель активности — 66,7 %, в 1999 году было 70,0 %). Из 118 активных работали 107 человек (59 мужчин и 48 женщин), безработных было 11 (5 мужчин и 6 женщин). Среди 59 неактивных 13 человек были учениками или студентами, 26 — пенсионерами, 20 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Сен-Мартен (XVI век)
 Монастырь Нотр-Дам, основанный в 1228 году Пьером де Ливроном
 Часовня замка Шампиньон (XIII век)

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шер